Stazione di Tamagawa (Iwate) (玉川駅): sita ad Hirono, distretto di Kunohe, prefettura di Iwate, Giappone, collegata alla Linea Hachinohe della East Japan Railway Company.
Stazione di Tamagawa (Tokyo) (多摩川駅): sita nel Den'en-Chofu, Ōta, Tokyo, Giappone, collegata alla linea Tōkyū Tōyoko, alla linea Tōkyū Meguro ed alla linea Tōkyū Tamagawa.
Tamagawa (metropolitana di Osaka) (玉川駅): sita a Fukushima-ku, Osaka, Giappone, collegata alla linea Sennichimae della metropolitana di Osaka.
stazione di Keiō-Tamagawa – stazione ferroviaria della città di Chōfu